Mark Bell (né le  à St. Paul's, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || 67 d'Ottawa || LHO ||65 ||8 ||12 ||20 ||40 ||24 ||4 ||7 ||11 ||13 
|-
|1997-1998 || 67 d'Ottawa || LHO ||55 ||34 ||26 ||60 ||87 ||13 ||6 ||5 ||11 ||14
|-
|1998-1999 || 67 d'Ottawa || LHO ||44 ||29 ||26 ||55 ||69 ||9 ||6 ||5 ||11 ||8 
|-
|1999-2000 || 67 d'Ottawa || LHO ||48 ||34 ||38 ||72 ||95 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 || Admirals de Norfolk || LAH ||61 ||15 ||27 ||42 ||126 ||9 ||4 ||3 ||7 ||10
|-
|2000-2001 || Blackhawks de Chicago || LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Blackhawks de Chicago || LNH ||80 ||12 ||16 ||28 ||124 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2002-2003 || Blackhawks de Chicago || LNH ||82 ||14 ||15 ||29 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH ||82 ||21 ||24 ||45 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Trondheim Black Panthers || GET Ligaen || 25|| 10|| 17|| 27|| 87|| 11|| 6|| 6|| 12|| 44
|-
|2005-2006 || Blackhawks de Chicago || LNH ||82 ||25 ||23 ||48 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sharks de San José || LNH ||71 ||11 ||10 ||21 ||83 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||35 ||4 ||6 ||10 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH ||56 ||12 ||15 ||27 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||18 ||6 ||8 ||14 ||31 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|2009-2010 || Kloten Flyers || LNA ||39 || 13 || 14 || 27 || 69 ||10 ||1 ||4 ||5 ||29 
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers ||LNA ||41 || 16 || 10 || 26 || 58 ||18 ||6 ||3 ||9 ||60 
|-
|2011-2012 || Ducks d'Anaheim || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||39 ||7 ||10 ||17 ||41 ||4 ||3 ||1 ||4 || 0
|-
| 2012-2013|| Iserlohn Roosters || DEL || 43|| 13|| 15|| 28|| 122|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Eisbären Berlin || DEL || 32|| 10|| 20|| 30|| 34|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 25 || 5|| 6|| 11|| 64||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 12|| 2|| 1|| 3|| 13|| 7|| 0|| 2|| 2|| 16

| 450 ||87 ||95 ||182 ||602 ||9 ||0 ||0 ||0 ||10

Notes et références 

Naissance en août 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du EHC Kloten
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Iserlohn Roosters
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin